

Noms propres 
 Brahim Arafat Mezouar (né en 1973), footballeur algérien
 Salaheddine Mezouar (né en 1953), homme politique et d'affaires marocain

Nom commun 
 Mezouar : un agent spécial préposé à la surveillance de la prostitution en Algérie.

Homonymie de patronyme